12. Светско првенство у рукомету за жене 1995. одржано је у Аустрији и Мађарској од 5. до 17. децембра 1995. године. Такмичиле су се укупно 20 репрезентација које су биле подељене у 4 групе од по 5 репрезентација. Прве четири репрезентације из сваке групе су ишле у осмину финала где су играле по куп систему, екипа која је била на другом месту играла је против репрезентације која је била на четвртом месту у супротној групи (А-Б и Ц-Д), а екипа која је била прва је играла против победничке екипе из баражних утакмица репрезентација које су биле на 4. и 5. месту по групама, из супротне групе. Осам победничких репрезентација су ишли у четвртфинале где су опет победници ишли даље у полуфинале. Четири поражене екипе из четвртфиналних утакмица су играли за позиције од 5. до 8. места. У првом следећем баражном кругу су се играле четири утакмице где су поражене репрезентације играле од 13. до 16. позиције, а победничке репрезентације из тих сусрета су међусобно играле за позиције од 9. до 12 места, опет по том принципу победници из тих сусрета су играли за 9. и 10. место, а губитници у тим сусретима за 11. и 12. место. Тај принцип победе и изгубљене утакмице је важио за све позиције од 5. до 16. места.  За позиције од 17. до 20. места се нису играле утакмице. У полуфиналу су победници играли за 1. и 2. место а поражени за 3. и 4. позицију.

Светске првакиње су постале Корејке који су у финалу победиле екипу Мађарске са 25:20.

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Бараж 
Победничке репрезентације из баражних сусрета су се квалификовале за осмину финалних такмичења.

Резултати

Утакмице од 5 до 8 места

Утакмице од 9. до 16. места

Поредак

Спољашње везе
 www.ihf.info - SP 1995

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Аустрији
Рукомет у Мађарској
Рукомет у 1995.